Svjetsko prvenstvo u reliju 2004. – 2004. reli pobjednici

Bodovi

Utrke

 2004